Kaliori kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliori (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 109,29), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliori (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 109,42), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kaliori, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar